Tulasnella — рід грибів родини Tulasnellaceae. Назва вперше опублікована 1888 року.

Класифікація 
До роду Tulasnella відносять 88 видів:

Примітки

Джерела 

 Schröter, J. 1888. Kryptogamen-Flora von Schlesien. 3-1(4):385-512 — P.397

Кантарелальні
Роди грибів